Alen Grgić – calciatore croato
 Anto Grgić – calciatore svizzero
 Berislav Grgić – vescovo cattolico bosniaco
 Filip Grgić – taekwondoka croato
 Franko Grgić – nuotatore croato
 Mario Grgić – calciatore austriaco
 Mato Grgić – calciatore croato
 Stipe Bačelić-Grgić – calciatore croato
 Zlatko Grgić – animatore croato